COL5A3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 745 амінокислот, а молекулярна маса — 172 121.

Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Колагени